Philip Ford (1900-1976) – regista e attore statunitense
 Philip John Ford (1949-2013) – romanista e filologo britannico
 Philip R. Ford (1961) – regista statunitense